Octopussy peut faire référence à:
 Octopussy and The Living Daylights, (en français Meilleurs vœux de la Jamaïque), dernier livre de  Ian Fleming dans la série des James Bond, publié en 1966
 Octopussy, film de réalisé par John Glen de 1983,  de la saga James Bond
Octopussy, personnage féminin du film homonyme de la saga James Bond
 Octopussy, une chanson de Jagúar de l'album Get the Funk Out

Voir aussi 
 Octopus's Garden, une chanson des Beatles